Cherry Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cherry Mountain (Kanada), in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 Cherry Mountain (Kalifornien)	
 Cherry Mountain (Nevada)	
 Cherry Mountain (New Hampshire)	
 Cherry Mountain (New Mexico)	
 Cherry Mountain (Clay County, North Carolina)	
 Cherry Mountain (Yancey County, North Carolina)	
 Cherry Mountain (Oregon)	
 Cherry Mountain (Texas)	
 Cherry Mountain (Virginia)	
 Cherry Mountain (Wyoming)